Teseu pode ser:

Teseu, herói da mitologia grega
Teseu, uma personagem do anime/mangá Cavaleiros do Zodíaco

Desambiguação